The Last Guardian, término en inglés para referirse a El último guardián, puede referirse a:

Literatura 
 The Last Guardian, novela del género de acción del autor David Gemmell del año 1989.

 El Último Guardián, novela del género épico, dentro del universo de Warcraft del año 2002.

Videojuegos 
 The Last Guardian, videojuego japonés de acción y aventura, del año 2016.